The Blues può essere riferito a diverse voci nei seguenti ambiti.

Musica
The Blues – album di Johnny Hodges del 1954
The Blues – album di B.B. King del 1958
The Blues – album di Pete Fountain del 1959
The Blues – album di John Lee Hooker del 1960
The Blues – album di Alex Harvey del 1964

Cinema
The Blues – film del 2003 diretto da Dominick Morales
The Blues – serie di documentari del 2003 prodotta da Martin Scorsese

Sport

The Blues è il soprannome di alcune squadre di calcio britanniche:
Birmingham City

Ipswich Town